Алекса́ндровка — село, административный центр Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
На 1 января 2004 года — 15 хозяйств, 315 жителей. В настоящее время в селе численность не превышает 450 человек.
В селе имеются основная общеобразовательная школа, РАО "«Бессоновское».

География 
Расположено в 22 км к северо-западу от районного центра село Бессоновка, при впадении речки Керенды в Шукшу и при речке Берёзовке.

История 
Село основано в первой половине XIX века. С 1864 года – деревня Мокшанского уезда. После 1912 года в состав села вошли деревни Малая Алексанровка и Петровка. До образования Бессоновского района в 1980 году входила в состав Лунинского района. С 1950-х по 1980-е – центр сельсовета, в селе располагался колхоз имени Орджоникидзе. С 1965 года в состав включена деревня Александровка 2-я.

Известные земляки 
 Коровин Павел Михайлович (1909, с. Александровка Мокшанского уезда Пензенской губернии, ныне Бессоновского района – 13.12.1992, Пенза) — бригадир комплексной бригады строительного треста № 48 Пензенского совнархоза, принимал участие в строительстве промышленных предприятий, объектов социально-культурного назначения, жилья в Пензе. Герой Социалистического Труда (1958).

Улицы 
 Журавлёвка;
 Петровка;
 Полевая;
 Центральная.

Численность населения

Ссылки 
 
 Официальный сайт администрации Бессоновского района
 
 Александровка на карте Пензенской области
 Закон Пензенской области от 15.09.2010 № 1946-ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О границах муниципальных образований Пензенской области»
 Сайт МБОУ ООШ села Александровка

Примечания 

Населённые пункты Бессоновского района